Сергей Дмитриевич Соколов: Соколов, Сергей Дмитриевич (1924 — ?) — полный кавалер ордена Славы, лишён всех званий и наград.
 Соколов, Сергей Дмитриевич (род. 1943) — советский и российский геолог.